Josef Gerhartz ist der Name folgender Personen:

* Josef Gerhartz (Sänger, 1865) (1865–1918), deutscher Sänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 Josef Gerhartz (Sänger, 1867) (1867–nach 1902), deutscher Sänger